Натуральне число 1976
 1976 рік до нашої ери
 1976 рік нашої ери